...Something to Be kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
...Something to Be (album), een studioalbum van Rob Thomas
...Something to Be (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk